Chabada ist der Familienname folgender Personen:

 Ján Chabada (1915–1970), slowakischer evangelisch-lutherischer Theologe
 Martin Chabada (* 1977), tschechischer Eishockeyspieler